Badenheuer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Badenheuer (1902–1965), deutscher Metallurg
 Konrad Badenheuer (* 1966), deutscher Journalist, Sachbuchautor